Argentijns rugbyteam (mannen) Rugby union mannenploeg in de vijftienmansvariant
 Argentijns rugbyteam (vrouwen) Rugby union vrouwenploeg in de vijftienmansvariant
 Argentijns rugby sevensteam (mannen) Rugby Seven mannenploeg in de zevenmansvariant
 Argentijns rugby sevensteam (vrouwen) Rugby Seven vrouwenploeg in de zevenmansvariant